Alpaca — mamífero sul-americano estreitamente aparentado com o lhama;
Alpaca (liga metálica) — também chamada "prata alemã"
Fibra de alpaca — tecido produzido com a lã da alpaca

Desambiguação